Аксеновка (Аксёновка) — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Аксёновка — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Аксёновка — посёлок в Рубцовском районе Алтайского края.
 Аксёновка — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Аксёновка — село в Медвенском районе Курской области.
 Аксёновка — деревня в Торбеевском районе Мордовии.
 Аксёновка — деревня в Горьковском районе Омской области.
 Аксёновка — деревня в Вадинском районе Пензенской области.